Hodnota může být:
 Hodnoty
 Hodnota (ekonomie)
 Hodnota (informatika)

Související články 
 hodnocení

Externí odkazy